XTS steht für:
 Cadillac XTS, US-amerikanischer Pkw
 XTS-Modus, eine Betriebsart für Blockchiffre

xts steht für:
 Sindihui-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene Varietät des Mixtekischen in Oaxaca

Abkürzung